Diffusie kan verwijzen naar:
 Diffusie, de nettoverplaatsing door de willekeurige beweging van deeltjes
 Lexicale diffusie, een taalverandering
 Diffusiteit (muziek), de mate waarin geluid in een ruimte wordt verstrooid
 Diffusionisme, een theorie over de verspreiding van cultuurelementen